A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az alpesisí versenyszámainak Erzurum adott otthont. A férfi műlesiklást február 16.-án rendezték.

Eredmények

Források 
 

Alpesisí a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon